Companhia da Índia Portuguesa
Companhia das Índias (álbum) — álbum de estreia de Rui Reininho

Desambiguação